The Set-Up (1926), een film van Clifford Smith
The Set-Up (1949), een film van Robert Wise
The Set-Up (1978), een film van Kathryn Bigelow
The Set-Up (1995), een film van Strathford Hamilton